Rákóczi László, (1633 v. 1636–1664), Sáros vármegye főispánja
 Rákóczi László, (1926–2016) válogatott labdarúgó